Zwitserland was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de tiende deelname voor het land. Zwitserland werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Argentinië.

Kwalificatie
Zwitserland heeft zich geplaatst door zich te kwalificeren in het UEFA-kwalificatietoernooi. In groep E werden de Zwitsers eerste waardoor er rechtstreekse kwalificatie werd afgedwongen.

Kwalificatieduels

Groep E

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Zwitserland werd als eerste ondergebracht in Groep E en kreeg zo Brasilia, Salvador en Manaus als speelsteden voor de groepsfase. Ook Ecuador, Frankrijk en Honduras kwamen in Groep E terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Zwitserse elftal, zichtbaar op de spelersbus, "End station: 13.07.2014 Maracana!" is, dat "Eindstation: 13.07.2014 Maracana!" betekent. De slogan werd door supporters gekozen. Gedoeld wordt op de finale, die plaatsvindt in het Maracanã op 13 juli.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie

Groep E

1/8 finale 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014